Гробни́ца Рахи́ли — надгробие и помещение, построенное вокруг надгробия, расположенные там, где, согласно преданию, была погребена праматерь Рахиль. Находится севернее Вифлеема, в нескольких сотнях метров от южной части современного Иерусалима. На протяжении многих веков является местом паломничества евреев, а также святым местом для христиан и мусульман. Гробница находится под контролем Израиля и окружена бетонными стенами. В здании находится синагога.

В Священном Писании 
Первые сведения о месте захоронения праматери Рахили приводятся в Библии: «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Иаков поставил над гробом её памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня» ().

В книге пророка Иеремии (31:14-16), при описании изгнания евреев из Земли Израиля в Вавилон Навуходоносором говорится о том, как Рахиль провожает своих потомков, уводимых в плен по дороге, проходящей около её могилы. Она плачет и просит чтобы Бог помиловал их: «Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои». Эти слова, сказанные две с половиной тысячи лет назад, превратили гробницу Рахили в символ надежды возвращения еврейского народа на свою землю.

Могила Рахили упоминается также в Первой книге Царств (), где сказано, что Рахиль была похоронена на границе надела колена Вениамина. Там же, на территории колена Вениамина, находится Рама, про которую говорится в книге Иеремии. При этом известно, что Вифлеем находится на территории колена Иуды. Поэтому ученые не могут прийти к единому мнению, действительно ли «Гробница Рахили» является местом захоронения праматери Рахили.

В исторических источниках 
На протяжении двух тысячелетий историки и путешественники, побывавшие в Земле Израиля, описывали гробницу, находящуюся около Вифлеема.

Первое тысячелетие н. э. 
Среди них отец христианской церковной истории Евсевий Кесарийский (ок. 263—340 гг.) — римский историк, проживавший в Кесарии, путешественник из Бордо — совершивший поездку в Палестину в 333—334 годах, Иероним Стридонский — церковный писатель, который жил в Вифлееме в начале V века и многие другие.
На «карте из Мадабы» VI века около Эфрата и Бейт-Лехема есть символическое изображение с надписью «слышен голос в Раме» — частью цитаты из книги пророка Иеремии (31:14), описывавший могилу Рахили.
Французский священник Аркульф, посетивший землю Израиля в 670 году, описывает каменное надгробие без украшений.
Сохранились многочисленные заметки путешественников средневековья, по которым можно судить о том, как выглядела и менялась гробница Рахили.

Средние века 
Вениамин Тудельский — испанский раввин, предпринявший в 1165—1173 годах паломничество в Святую землю и другие путешественники XII века описывают надгробие из 11 камней, а над ними купол, стоявший на четырёх столбах. В XIII веке купол и столбы были разрушены, а в XV веке восстановлены. Мешулам из Вельтра, побывавший в Палестине в 1481 вновь сообщает о надгробии, окруженном четырьмя столбами и о куполе над ними.
В XVI веке помимо основного купола были добавлены два второстепенных, а отдельные камни были соединены в единый монумент.
В 1621—1622 годах мусульманский правитель Иерусалима разрешил евреям построить стены вокруг четырёх столбов, окружающих гробницу и она превратилась в закрытое помещение.

В Новое время 
В XVIII—XIX веках возле гробницы Рахили бедуины начали хоронить своих умерших и, постепенно, вокруг гробницы образовалось мусульманское кладбище.

В 1839 году гробницу Рахили посетили известный еврейский меценат Моше Монтефиоре и его жена. Они решили выделить деньги на ремонт и расширение старого здания. Разрешение на строительство было получено у турецкого султана. К помещению XVII века была добавлена комната, право пользования которой было разделено по часам между евреями и мусульманами. Помещение, построенное Монтефиоре, сохранилось до наших дней.

В начале XXI века здание было обнесено высоким бетонным забором, необходимым для безопасности посетителей и их защиты от враждебно настроенных арабских жителей прилегающих территорий. В настоящее время к гробнице Рахили приезжают многочисленные туристы со всего мира. Внутри здания действует синагога, где ежедневно проходят молитвы, и колель, в котором круглосуточно ведется изучение Торы.

Наибольшее число посетителей отмечается 11 хешвана — эта дата по традиции рассматривается как день смерти праматери Рахили.

Традиции 
Из поколения в поколение гробница праматери Рахили была местом молитвы, к которому приезжали евреи со всего мира.
Вениамин Тудельский повествует об обычае паломников оставлять своё имя на надгробии.
Существовали специальные молитвы, читаемые возле этого места.

Путешественник из Праги, побывавший в земле Израиля в XVII веке, рассказывает об обычае приходить на могилу Рахили в полупраздничные дни Песаха и в Лаг ба-Омер, там молиться, слушать проповеди, есть, пить и танцевать.

В других источниках упоминается обычай молиться на могиле Рахили в траурные дни перед Тиша бе-Ав, в месяц Элул и в дни Трепета между Рош а-Шана и Йом Кипуром.

Днём наиболее массового паломничества из поколения в поколение было 11 Хешвана.

См. также 
 Пещера Патриархов
 Гробница Иосифа
 Список мест погребения ветхозаветных персонажей

Примечания

Ссылки 
 Гробница Рахили
 Видео об альтернативном месте гробницы Рахили

Усыпальницы
Рахиль
Захоронения библейских персонажей
Археологические объекты в Израиле
Вифлеем
Мусульманские кладбища